kleik (mucilago, l.mn. mucilagines) – w farmacji, wodny, koloidalny roztwór związków takich jak np. polisacharydy wielkocząsteczkowe i polimery syntetyczne. Zob. też: kleikowanie skrobi, kleik skrobiowy, kleik żelatynowy.
 kleik – potrawa z rozgotowanego ryżu (kleik ryżowy) lub kaszy (np. owsianka).

Przypisy